Werkle ist der Name von:
 Horst Werkle (* 1950), deutscher Bauingenieur
 Markus Werkle-Bergner, deutscher Entwicklungspsychologe